Chałupisko – osada w gminie Łącko
 Chałupisko – szczyt w Gorcach